famille
 Famille Abravanel, une des plus anciennes et distinguées familles juives d'Espagne ;

personnalités
 Isaac Abravanel (1437-1508), homme d'état et philosophe juif portugais ;
 Juda Abravanel dit León Hebreo (~1460-1521), écrivain juif expulsé d'Espagne ;
 Maurice Abravanel (1903-1993), chef d'orchestre américain d'origine grecque.

Patronyme séfarade